L'édition 2021 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Chilien Cristian Garín, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta et du Norvégien Casper Ruud. Ils sont respectivement remplacés par Gilles Simon, Corentin Moutet et Sam Querrey.

Le lundi, le Grec Stéfanos Tsitsipás, invité des organisateurs et tête de série numéro 2, tout juste finaliste de Roland-Garros, déclare forfait pour raisons personnelles. Il avait appris le décès de sa grand-mère juste avant le début de sa finale marathon sur la terre parisienne. Il est remplacé dans le tableau par le lucky loser Yannick Hanfmann.

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre et dix fois vainqueur du tournoi, Roger Federer s'incline au  contre Félix Auger-Aliassime.

On note que toutes les têtes de série à l'exception d'Andrey Rublev (4), qui atteint la finale sont éliminées pendant les deux premiers tours.

Lauréats 
Le Français Ugo Humbert remporte le tournoi en battant en finale Andrey Rublev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  dans la catégorie 500.

En double, Kevin Krawietz et Horia Tecău décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Félix Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Tennis en Allemagne en 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis en juin 2021